Draculův švagr může být:

 Draculův švagr (kniha) – povídková kniha Miloslava Švandrlíka z roku 1970 
 Draculův švagr (povídka) – povídka ze stejnojmenné výše uvedené knihy, která později vyšla i v jiných knihách (např. v knize Rakev do domu)
 Draculův švagr (seriál) – dvanáctidílný televizní seriál natočený Karlem Smyczkem  v roce 1996 podle výše uvedené knihy
 Název první epizody výše uvedeného seriálu natočenou podle výše uvedené povídky

Odkazy

Reference